Cashel kan syfta på:

Geografi

Irland 

 Cashel (ort i Irland, Munster), 
 Cashel (ort i Irland, Connacht), County Galway, 

Robotskapade Irlandförgreningar